

Софійськ — селище, Верхньобуреїнський район, Хабаровський край
 Софійськ — село, Ульчський район, Хабаровський край